Чемпионат Европы по боксу 1967 года прошел в городе Рим (Италия) с 25 мая по 2 июня. Это был 17 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 171 боксёр, которые представляли 26 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
Итоги 
ЕАЛБ
Любительский бокс

1967
Международные спортивные соревнования в Риме
1967 год в боксе
Май 1967 года
Июнь 1967 года
Спорт в Италии в 1967 году
Чемпионаты Европы в 1967 году
Международные соревнования по боксу в Италии
Чемпионаты Европы в Италии